Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fand vom 9. bis 13. Juli ein Turnier der Frauen im Softball statt. Austragungsort war das Hoover Metropolitan Stadium.

Softball war erstmals seit 2013 wieder im Programm der World Games. Die Goldmedaille gewann der Gastgeber aus den Vereinigten Staaten, der sich im Finale knapp gegen Japan mit 3:2 durchsetzte.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Endplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse der Wettkämpfe (englisch)

Softball
2022
Baseball (Vereinigte Staaten)